Суперкубок Румунії з футболу 2012 — 14-й розіграш турніру. Матч відбувся 14 липня 2012 року між чемпіоном Румунії клубом ЧФР (Клуж-Напока) і володарем кубка Румунії Динамо.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2012
Румунія
2012 у румунському спорті